Too Much:

 «Too Much» (песня), песня Элвиса Пресли
 
 
 
 Too Much (альбом), альбом группы Bonaparte